Álvaro González de Galdeano (1970-),  coureur cycliste espagnol ;
 Álvaro Rafael González (1984-), footballeur uruguayen ;
 Álvaro González Soberón (1990-), footballeur espagnol.